Sobiesęki ist der Name oder ein Teil des Namens von fünf Orten in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Sobiesęki (Skała) im Powiat Krakowski, siehe gmina Skała

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Sobiesęki (Brzeziny) im Powiat Kaliski
 Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie im Powiat Kaliski, siehe Gemeinde Szczytniki